

Ружмон () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Ружмон () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду

 Ружмон-ле-Шато — муніципалітет у департаменті Територія Бельфор

Ружмон — громада в кантоні Во